Broger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Broger (1922–2011), Schweizer Grafiker und Maler
 Alois Broger (1811–1879), Schweizer Politiker
 August Broger (* 1953), Schweizer Skilangläufer
 Raymond Broger (1916–1980), Schweizer Politiker